Cet article recense les étoiles situées dans la constellation des Chiens de chasse, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Chiens de chasse
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 
 
 
 
 
 
 

Chiens de chasse